Декриміналізація проституції ― це скасування кримінального покарання за секс-роботу (зокрема, проституцію). Сексуальна праця, надання сексуальних послуг чи товарів за гроші та за обопільною згодою  в більшості країн криміналізовано. За твердженнями прихильників, декриміналізація відрізняється від легалізації, проте деякі дослідження спростовують наявність суттєвої різниці на практиці.

Декриміналізація сексуальної роботи є суперечливою темою. Прихильники декриміналізації стверджують, що скасування кримінальних санкцій, що стосуються сексуальної праці, створює безпечніші умови для працівників секс-бізнесу  і що це допомагає боротися з торгівлею секс-продуктами. Противники декриміналізації стверджують, що це не попередить торгівлю людьми (або навіть збільшить торгівлю людьми ) і може сприяти більшому ризику для працівників секс-бізнесу.

Такі організації, як ЮНЕЙДС, ВООЗ, Amnesty International, Human Rights Watch, ЮНФПА та медичний журнал The Lancet, закликали держави декриміналізувати секс-роботу в рамках глобальних зусиль для боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу та для забезпечення доступу секс-працівників до медичних послуг. Майже всі організації, якими керують самі секс-працівники у всьому світі, виступають за декриміналізацію секс-праці, і це, як правило, є їх основною метою. Деякі науковці країн Заходу також виступають за декриміналізацію секс-роботи.

У резолюції Європейського парламенту, прийнятій 26 лютого 2014 року, щодо сексуальної експлуатації та проституції та її впливу на гендерну рівність зазначено, що «декриміналізація секс-індустрії в цілому та забезпечення законності купівлі не є рішенням для захисту жінок та неповнолітніх від насильства та експлуатації, натомість, має протилежний ефект і ставить їх під загрозу більш високого рівня насильства».

У червні 2003 року Нова Зеландія стала першою країною, яка декриміналізувала секс-роботу, прийнявши Закон про реформу проституції. Єдиним кримінальним законом, що стосується комерційної сексуальної діяльності в Новій Зеландії, є вимога застосовувати безпечні сексуальні практики. Незважаючи на декриміналізацію, галузь залишається суперечливою.

Нордична модель підходу до проституції  також відома як неоаболіціонізм, та шведська модель протидії проституції, бере свій початок із Закону «Про заборону на купівлю сексуальних послуг». Нордична модель заснована на криміналізації покупців та декриміналізації секс-працівників. У 2014 році Європарламент ухвалив резолюцію  на користь Нордичної моделі, в якій закликав держави-члени криміналізувати купівлю проституції та пропонувати підтримку жертвам торгівлі людьми для виходу із проституції.  На сьогодні 4 із 28 держав-членів повністю або частково прийняли цю модель. В Німеччині, Іспанії, Латвії та Литві йде робота над прийняттям цієї моделі. Поза ЄС Велика Британія також розглядає цей підхід.

Юридичні моделі сексуальної роботи 

Існує широкий спектр правових підходів до регулювання проституції. НГО, науковці та державні установи зазвичай використовують п’ять різних моделей для організації різних підходів. Вчені також використовують триразові та чотирикратні класифікації, термінологія може різнитися між дослідженнями. Деякі можуть ототожнювати термін «криміналізація» із «забороною», тоді як інші розглядають усі політики, крім «декриміналізації», як певний ступінь криміналізації.

Пробігіціонізм 
Хіндел та ін. (2008) зазначив: «Пробігіціонізм прагне ліквідувати проституцію шляхом криміналізації всіх аспектів торгівлі проституцією. За такого підходу проституція розглядається як порушення людської гідності. Кримінальне законодавство та ефективність правоохоронних органів розглядаються як найважливіші інструменти зменшення кількості осіб, які беруть участь у проституції». Кулік (2003) заявив, що моделі заборони «криміналізують фактичну операцію з продажу сексу». Скаулар (2015) зазначив, що ті, хто застосовує заборонний підхід, вважають, що торгівля сексуальною продукцією є порушенням моральних (як правило, релігійних) переконань, і прагнуть «стримати сторони від участі в проституції, покаравши одну (як правило, жінок-продавчинь) або, дедалі частіше, обидві сторони».

Аболіціонізм 
Хіндел та ін. (2008) стверджував: «Аболіціонізм часто описується як посередині між забороною та легалізацією. Прихильники цього підходу стверджують, що, незважаючи на те, що секс-працівники можуть обрати участь в цій торгівлі, це, проте, є аморальним. Вони вважають, що уряди повинні вжити необхідних заходів, щоб проституція могла відбуватися лише до тих пір, поки це не зачіпає громадську безпеку та порядок. Як правило, аболіціоністи вимагають криміналізації публічних підбурювачів». Кулік (2003) визначив аболіціонізм як «правову систему, яка вважає, що проституція сама по собі не є правопорушенням, а експлуатацією інших; таким чином, будь-яка третя сторона, яка вербує, наживається чи організовує секс-працівників, карається».

Неоаболіціонізм 
Неоаболіціонізм, який також називають нордичною або шведською моделлю, застосовується у Швеції, Норвегії, Франції та інших країнах. Хоча продаж сексу не підлягає криміналізації згідно з цим підходом, купівля сексу є незаконною. Неоаболіціоністи стверджують, що ці моделі не карають повій, а натомість карають тих, хто купують секс у працівників секс-бізнесу. Цю модель критикують за те, що вона змушує секс-працівників робити свій бізнес у районах з меншою кількістю поліції, що часто робить її більш небезпечною.

Легалізація 
Легалізацію також називають «регуляторною моделлю». У країнах, які легалізують проституцію, вона більше не заборонена, існує законодавство, що контролює та регулює її. Обсяг та тип законодавства різняться залежно від країни і можуть регулюватися дозволами на роботу, ліцензуванням або зонами допуску.

Декриміналізація 
Декриміналізація ― це зняття кримінальних покарань за секс-роботу. У країнах, в яких декриміналізують секс-роботу, працівники секс-бізнесу отримують такий самий захист і визнання, як і працівники інших галузей.

Див. також 

 Права секс-працівників
 Шведська модель протидії проституції
 Секс-робота

Список літератури 

Секс-індустрія
Сексуальність людини
Проституція